Okręty US Navy o nazwie USS  "Siren":
 Pierwszy "Siren" był brygiem.
 Drugi "Siren" był kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Trzeci "Siren" był szkunerem. W służbie od 24 czerwca 1898.
 Czwarty "Siren" (PY-13) był jachtem patrolowym. W służbie od 15 listopada 1940.

Siren